Петров Сергій Сергійович (1895–1965) — радянський актор театру і кіно, народний артист УРСР (1948).
 Петров Сергій Сергійович ( 1980) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.